AYG steht für:
 Yaguará Airport (IATA-Code), Yaguará, Departamento del Huila,  Kolumbien

ayg steht für:
 Ginyanga (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache des Volkes Anyanga im Togo

Abkürzung